Бирюч:

 Бирюч — в древней Руси, вестник распоряжений центральных и местных властей. Также — звенящий посох глашатаев.
 Бирюч — река в Ульяновской области.
 Бирюч — город, административный центр Красногвардейского района Белгородской области.
 Бирюч — посёлок в составе Коломыцевского сельского поселения Красногвардейского района Белгородской области.
 Бирюч — село, административный центр Бирючанского сельского поселения в Валуйском районе Белгородской области.
 Бирюч — село, административный центр Бирюченского сельского поселения в Таловском районе Воронежской области.

См. также 
 Бирюч Петроградских государственных театров